Калуги — название населённых пунктов:

Россия 
 Калуги — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Калуги — деревня в Нытвенском районе Пермского края.